Hammelsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Hammelsberg (Büdinger Wald) (415,6 m), höchster Berg im Büdinger Wald, bei Breitenborn (Gründau), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hammelsberg (Eisenach) (333,1), Ausläufer des Petersberg (Eisenach), bei Eisenach, Thüringen
 Hammelsberg (Erlenbach) (255 m), bei Tiefenthal (Erlenbach bei Marktheidenfeld), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hammelsberg (Biberach) (220,7 m), bei Biberach (Heilbronn), Baden-Württemberg
 Hammelsberg (Reinbek) (33 m), bei Krabbenkamp (Reinbek), Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein; mit Bismarcksäule (Friedrichsruh)

Siehe auch:
 Hämmelsberg